

Astronomia 
 3313 Mendel – asteroide della fascia principale
 Cratere Mendel – cratere sulla superficie della luna
 Cratere Mendel – cratere sulla superficie di Marte

Geografia 
 Stazione polare Mendel – base antartica ceca sull'isola James Ross

Letteratura 
 Mendel dei libri – racconto di Stefan Zweig

Onomastica 
 Mendel – forma diminutiva del nome proprio di persona Menahem

Persone 
 Gregor Mendel – biologo, matematico e religioso ceco
 Henriette Mendel – moglie morganatica di Luigi di Baviera
 Menachem Mendel Schneerson – filosofo, mistico e rabbino ucraino naturalizzato statunitense
 Nate Mendel – bassista statunitense

Pagine correlate 
Mandel